Bruno Armellini (San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, ) es un piloto argentino de automovilismo de velocidad. Compitió, entre otros campeonatos, en TC 2000 y Turismo Nacional. Actualmente es piloto de Fiat Racing Team en Súper TC 2000.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Súper TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de Turismo Nacional
Pilotos de Fiat en Súper TC2000
Deportistas de San Nicolás de los Arroyos
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Chevrolet en Súper TC2000